McCallie steht für:

 McCallie Rocks, Felsinseln in der Antarktis

McCallie ist der Familienname folgender Personen:

 Marshall Fletcher McCallie (* 1945), US-amerikanischer Diplomat, Botschafter in Namibia